Mejor que Nunca fue un programa de radio español dirigido y presentado por Diego Fortea. Se emitió los miércoles a las 10:30h. en UPV Radio, emisora valenciana financiada por la Universidad Politécnica de Valencia.
 
En este espacio colaboraron reconocidas figuras de la comedia como Pedro Reyes, Moncho Borrajo, Manu Górriz, Pablo Carrascosa, Gemma Fuster, o Raúl Fervé, entre otros. Se estrenó el 5 de febrero de 2014 contando con la artista Alaska como madrina de honor.

Secciones 
 Kilómetro 0: Un corresponsal en Madrid apodado 'Reportero basurilla' se encarga de cubrir los eventos de mayor calado social.
 Tuiteando por la vida: Manu Górriz hará un balance de los tuits más ingeniosos de la semana.
 El consultorio de Pedro Reyes: Pedro Reyes atenderá las cuestiones de los oyentes.
 El pájaro Pablo: Pablo Carrascosa aportará sabios consejos a la humanidad para prevenir determinados daños colaterales.
 Momento efervescente: Raúl Fervé habla a su manera sobre los grandes temas de la vida.
 El petirrojo habla: Moncho Borrajo transmite sus inquietudes.
 La entrevista: Diego Fortea entrevistará a una figura de actualidad.
 El 'ralentizador': En este concurso los oyentes tendrán que adivinar un sonido ralentizado.

Referencias

Enlaces externos 
 
 

Programas de radio de España
Programas de radio humorísticos
Programas de radio iniciados en 2014